Мако:
 Мако Комуро (род. 1991) — бывшая японская принцесса, старшая дочь принца Акисино.
 Мако — хрящевая рыба семейства сельдевых акул.
 Мако — город в Венгрии
 Мако — актёр.
 Мако — индейский язык, на котором говорит народ пиароа.
 Мако — крупное газовое месторождение в Венгрии.
 Мако — один из главных героев мультсериала «Легенда о Корре».

Фамилия 
 Мако, Александр Эдуардович (1851—1925) — русский живописец, «художник двухмерного пространства».
 Мако, Джин (1916—2013) — американский теннисист.
 Мако, Иосиф Иосифович (1813—1881) — австрийский художник, переехавший в Томск (Сибирь) и принявший российское подданство.
 Мако, Сергей Александрович (1885—1953) — художник, выросший в России и ставший известным в Европе после эмиграции во Францию.